Budichini (in sloveno Budihni) è un insediamento (naselje) del comune di Nuova Gorizia, nell'ovest della Slovenia, si estende tra il fiume Vipacco e l'insediamento di Dorimbergo.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica